WBT steht für:
 Web Based Training
 WBT (Hörfunksender), US-amerikanischer Radiosender

wbt steht für:
 Wanman (ISO-639-3-Code), vermutlich ausgestorbene australische Sprache nahe Jigalong, Western Australia

Abkürzung